Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katarina Srebotnik et Ai Sugiyama.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2008)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Miami
Sport en Floride en 2008
Tennis aux États-Unis en 2008
Compétition de tennis à Miami
Tennis en mars 2008
Tennis en avril 2008